-ста — старорусский вокативный уважительный именной суффикс при обращении во втором лице, ед. и мн. ч., сохранявшийся в устной речи по крайней мере до времён Московского царства (см. , ). Л. Успенский предполагает происхождение от него слова «пожалуйста».
 СТА (Самарско-Тольяттинская агломерация)
 СТА (Современные технологии автоматизации), журнал
 СТА-102 — квазар
 СТА — :en:Consumer Technology Association